Ві́дсіч:
 рішучий опір, протидія комусь, чому-небудь; різка відповідь, гостре заперечення, відтинання чогось;
 рішуча відмова кому-небудь у залицянні.
 «Відсіч» — громадянський рух в Україні, що виник як реакція на режим Віктора Януковича та пов'язані з ним тенденції.

Примітки